«Mein lieber friend» — четырнадцатый альбом группы «Контора Кука». Альбом входит в топ альбомов 2017 года по версии Союза и десятку альбомов года по версии портала Наш НеФормат.

В записи приняли участие 
 Владимир Елизаров (Кук) — вокал, гитара, бас
 Виктор Гуров — шумы, sound research
 Олег Садовников — бас
 Алексей Могилевский - саксофон 
 Андрей Игонин - клавиши

Список композиций 
 Когда они приедут
 Прикинулся спящим
 Суббота
 Что она скажет
 Заговоренный вход
 В районе десяти
 После столетней войны
 Бензоколонка, полдень...
 Хамелеон
 Неосторожно
 Mein lieber friend

Интересные факты 
 Альбом входит в топ авторских раздач 2017 года сайта RuTracker.org.

Пресса

Видео 
 Клип на песню «Заговорённый вход»

Ссылки 
 Интервью Владимира Елизарова: Альбом как живой организм на InRock.ru
 Андрей Бухарин про альбом Контора Кука «Mein lieber friend…» на Rolling Stone.ru
 Александр Кутинов про альбом Контора Кука «Mein lieber friend…»

Примечания 

Альбомы группы «Контора Кука»
Альбомы 2017 года
Альбомы лейбла «Геометрия»